Ahvenlampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ahvonjärvi, sjö, Lappland, 
 Ahvenlampi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,93, long 25,58), 
 Ahvenlampi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,38, long 27,45), 
 Ahvenlampi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 66,10, long 29,42), 
 Ahvenlampi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,97, long 28,63), 
 Ahvenlampi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,78, long 29,63), 
 Ahvenlampi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,08, long 26,92), 
 Ahvenlampi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,23, long 26,57), 
 Ahvenlampi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,02, long 26,65), 
 Ahvenlampi (sjö i Finland, Mellersta Österbotten), 
 Ahvenlampi (sjö i Finland, Södra Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar